Nossa Senhora da Luz ist der Name folgender Orte:

Nossa Senhora da Luz (São Vicente), Gemeinde auf der Insel São Vicente
Nossa Senhora da Luz (Maio), Gemeinde auf der Insel Maio
Nossa Senhora da Luz (São Domingos), Gemeinde auf der Insel Santiago